Автомедон () — имя греческого происхождения.

 Автомедон — нарицательное, часто шутливое имя для искусного возницы, от имени возницы Ахилла.
 Автомедон — в древнегреческой мифологии сын Диора, возница Ахилла.
 Автомедон (предположительно I век н. э.) — греческий поэт родом из Кизика, писавший эпиграммы.
 (2920) Автомедон — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

Примечания